Рендген (неправилно рентген) може бити:

 Рендгенско зрачење, познато и као -{X}--зрачење, врста електромагнетног зрачења
 Рендген (јединица), мерна јединица
 Рендген (дијагностика), уређај за снимање унутрашњости тела
 Рендген (шах), врста шаховске тактике
 Вилхелм Конрад Рендген, немачки физичар који је открио истоимено зрачење